Mommenheim (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Mommenheim (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat